Mellby kan syfta på:

Alingsås kommun
Stora Mellby socken – en socken i Västergötland som ingick i Bjärke härad
 Stora Mellby landskommun – en tidigare kommun i  Älvsborgs län 1863–1951
Stora Mellby församling – en tidigare församling i Skara stift –2006
 Stora Mellby kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Bjärke församling
 Stora Mellby distrikt – ett distrikt i Alingsås kommun och Västra Götalands län 2016–
Stora Mellby – en tätort i Alingsås kommun

Eksjö kommun
Mellby socken, Småland – en socken i Småland som ingick i Södra Vedbo härad
 Mellby landskommun, Småland – en tidigare kommun i Jönköpings län 1863–1951
Mellby församling, Linköpings stift – en församling i Linköpings stift
 Mellby kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Eksjö kommun
Mellby distrikt, Småland – ett distrikt i Eksjö kommun och Jönköpings län 2016–
Mellby, Eksjö kommun – en kyrkby i Mellby socken, Småland i Eksjö kommun

Hässleholms kommun
Norra Mellby socken – en socken i Skåne som ingick i Västra Göinge härad
 Norra Mellby landskommun – en tidigare kommun i Kristianstads län 1863–1951
Norra Mellby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2012
 Norra Mellby kyrka – en kyrkobyggnad i Norra Mellby kyrkby
 Norra Mellby distrikt – ett distrikt i Hässleholms kommun och Skåne län 2016–
Mellby, Hässleholms kommun – en tidigare småort i Hässleholms kommun

Laholms kommun
Mellby, Laholms kommun – en småort i Laholms kommun

Lidköpings kommun
Mellby socken, Västergötland – en socken i Västergötland som ingick i Kållands härad
 Mellby landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i Skaraborgs län 1863–1951
Mellby församling, Skara stift – en tidigare församling i Skara stift –2006
 Mellby kyrka, Västergötland – en kyrkobyggnad som tillhör Kållands-Råda församling
Mellby distrikt, Västergötland – ett distrikt i Lidköpings kommun och Västra Götalands län 2016–
Mellby, Lidköpings kommun – en småort och kyrkby i Mellby socken, Västergötland i Lidköpings kommun

Simrishamns kommun
Södra Mellby socken – en socken i Skåne som ingick i Albo härad
 Södra Mellby landskommun – en tidigare kommun i Kristianstads län 1863–1951
Södra Mellby församling – en tidigare församling i Lunds stift –2002
 Södra Mellby kyrka – en kyrka i Södra Mellby
 Södra Mellby distrikt – ett distrikt i Simrishamns kommun och Skåne län 2016–
Södra Mellby – en småort i Simrishamns kommun